Isola Wales – isola della Columbia Britannica (Canada)
Isola Wales – isola del territorio federale canadese del Nunavut
Isola Wales – altra isola del Nunavut